

Класиране 

 „Левски“ играе под името „Левски-Спартак“.
 „ЦСКА“ играе под името ЦСКА „Септемврийско знаме“.
 „Ботев“ (Пловдив) играе под името „Тракия“.
 „Спартак“ (Варна) играе под името „ЖСК-Спартак“.

Състав на шампиона Левски-Спартак (София)

Любопитни факти 
 „Берое“ е първия отбор в историята на „А“ група, който изпада с 50 отбелязани гола и положителна голова разлика.
 „Етър“ записва най-доброто си класиране дотогава, финиширайки четвърти и полчавайки паровото да играе в турнира за Купата на УЕФА.
 През този сезон дебют в елитната група прави „Пирин“ (Благоевград).
 „Левски“ е първият отбор стартирал сезон в елита с 12 поредни победи.
 През този сезон е изравнен рекордът за най-резултатен мач в историята на А група. В срещата „Локомотив“ (Пловдив) - „Янтра“ е записан резултат 7:5. Освен на този мач, 12 гола в една среща е имало само при победата на „ЦСКА“ над „Дунав“ (Русе), тогава „Торпедо“ през 1951 година.

Северна „Б“ РФГ 

 1. Михайловград – днес град Монтана;
 2. Толбухин – днес град Добрич;

Забележка:
 През август Локомотив (Мездра) и Металург (Елисейна) се обединяват в „ЖСК-Металург“ (Елисейна).

Източници 
 „Футболът в Русе“, Юлиян Костов.

7